Аббревиатура католических мужских монашеских орденов и конгрегаций — сокращение латинских названий различных мужских католических монашеских орденов и конгрегаций, которое ставится после фамилии или монашеского имени с целью информации о принадлежности к определённому ордену или конгрегации.

Примеры 
 o. Павел Мроцек CSsR — отец Павел Мроцек из конгрегации Святейшего Искупителя (Congregatio Sanctissimi Redemptoris).

 Исидор святого Иосифа CP — брат Исидор святого Иосифа из конгрегации Страстей Иисуса Христа (Congregatio Passionis Jesu Christi).

 о. Пьер Тейяр де Шарден SJ — о. Пьер Тейяр де Шарден из Общества Иисуса (Societas Iesu).

Перечень аббревиатур католических мужских монашеских орденов и конгрегаций

См. также 
 Список католических орденов и конгрегаций
 Аббревиатуры католических женских монашеских орденов и конгрегаций

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, стр. 1098—1377, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Аббревиатуры монашеских орденов 

Католические ордены
Списки:Католицизм
Алфавитные списки сокращений